GP2 Series 2011 var den sjunde säsongen av formelbilsmästerskapet GP2 Series. Inför säsongen introducerades den nya bilen, Dallara GP2/11, som ersatte den gamla från 2008. Den första tävlingen kördes i samband med Turkiets Grand Prix på Istanbul Park den 7 maj, och den sista i samband med Italiens Grand Prix på Autodromo Nazionale Monza den 11 september. Romain Grosjean blev överlägsen mästare för DAMS, följd av Luca Filippi och Charles Pic. Teammästerskapet vanns dock av Barwa Addax Team, eftersom Pål Varhaugs placeringar var för dåliga för att ge DAMS titeln.

Senare under hösten kördes en tävlingshelg på Yas Marina Circuit, kallad GP2 Final, men denna utanför mästerskapet.

Team och förare

Tävlingskalender

Resultat

Slutställningar 
Race 1

Race 2

Förarmästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Teammästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Referenser

Säsonger 

GP2-säsonger
Motorsportevenemang 2011